Ansó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ansó (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Ansó (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar